Рудольф Кляйн-Ро́гге (; 24 ноября 1885, Кёльн — 29 мая 1955, Ветцельсдорф, Австрия) — немецкий актёр, популярный в разных ролях в 1920—1930-е годы.

Биография 
Родился в семье судьи военного трибунала. Изучал историю искусства, окончил театральную школу Ганса Зиберта. Дебютировал в 1909 году в Хальберштадте. В течение последующих восьми лет выступал в различных провинциальных театрах в Киле, Дрездене, Дюссельдорфе, Ахене, Мюнхене и Нюрнберге, где ему также иногда удавалось ставить спектакли.

В Ахене встретил актрису и сценаристку Теа фон Харбоу. В 1914 году они поженились, а в 1917 году переехали в Берлин. В течение последующих шести лет Кляйн-Рогге был членом труппы театра Лессинга.

В 1919 году дебютировал в кино. У его жены начался роман с режиссером Фрицем Лангом. В 1920 году пара развелась, Теа фон Харбоу впоследствии вышла замуж за Ланга. Несмотря на развод, бывшие супруги вместе работали на фильмах Ланга «Усталая Смерть», «Доктор Мабузе, игрок», «Нибелунги», «Метрополис» и «Шпионы». Их последней совместной работой стал фильм «Завещание доктора Мабузе», после запрета которого нацистами Ланг покинул Германию. Впоследствии Кляйн-Рогге сыграл в двух фильмах, которые поставила его бывшая жена.

Избранная фильмография 
Всего снялся в 88 фильмах.

Примечания

Ссылки 
 Биография Рудольфа Кляйн-Рогге  на allmovie.
 Энциклопедия немецкого кинематографа . Ганс-Майкл Бок (2009). Книги Бергана. Проверено 16 февраля 2010 года.
 Призрачная картина: Экспрессионизм в немецком кинематографе и влияние Макса Рейнхардта . Лотт Х. Эйснер. Университет Калифорнийской печати.ISBN 0520257901. Проверено 16 февраля 2010 года.